Allosidastrum är ett släkte av malvaväxter. Allosidastrum ingår i familjen malvaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malvaväxter
Allosidastrum